Kralice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kralice na Hané, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc 
Kralice nad Oslavou, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina